«Эвмени́ды» () — трагедия древнегреческого драматурга Эсхила, поставленная в 458 году до н. э. Заключительная часть трилогии «Орестея».

Действующие лица 
 Орест
 Аполлон
 Пифия
 Афина
 Тень Клитемнестры

Сюжет 
Трагедия посвящена одному из эпизодов мифологического цикла о Пелопидах. Орест, убивший собственную мать, чтобы отомстить за отца, спасается от преследования Эриний в дельфийском храме Аполлона, а затем бежит в Афины, где Ареопаг его оправдывает благодаря позиции богини Афины. Чтобы умилостивить Эриний, жители города устанавливают новый культ в их честь как «милостивых богинь» (эвменид).

Издание на русском языке 
 Эсхил. Эвмениды. Перевод С.К.Апта // Эсхил. Трагедии. М., 1978. С. 293—334.

Сохранившиеся пьесы Эсхила
Орестея